La Champions League (anteriorment coneguda com a Copa d'Europa de futbol o Lliga de Campions) és la màxima competició oficial de futbol masculí per a clubs que es disputa a Europa amb periodicitat anual. És un dels tornejos de clubs més prestigiosos del món i la competició de clubs de futbol més prestigiosa a nivell europeu. Hi participen els campions de les lligues nacionals i, en alguns països, també el segon, tercer i quart classificat del campionat domèstic, dels països afiliats a la UEFA.

Història 
Als anys 1950, la Copa Llatina començava a fer aigües, i hom pensà en una competició de gran envergadura amb els campions de totes les lligues europees que hi volguessin participar. La idea fou proposada pel prestigiós diari L'Équipe i s'acorda el seu inici la temporada 1955-1956.

Tradicionalment, la disputaven els campions de les lligues respectives en format de copa (eliminatòries directes). Des de la temporada 1997-1998 el format es reemplaçà amb la disputa de lliguetes prèvies per a garantir la disputa de més partits entre els clubs (i els majors ingressos televisius) podent participar-hi més d'un club per país en funció dels rànquings UEFA.

Des del 1992 compta amb el seu propi himne que sona a l'inici de totes les retransmissions.

Format 
Als seus orígens, prop de 31 equips –tots campions de lliga– participaven a la Copa d'Europa, que es disputava pel sistema d'eliminació directa, però a la temporada 1991-92 es va dur a terme la reestructuració més important de la competició, ja que es van substituir la majoria de les fases eliminatòries per una fase de grups.
 La temporada 1991-92: Després de 2 rondes eliminatòries (sense comptar prèvies) quedaven 8 equips que s'organitzaven en 2 grups, on es classificava el millor de cada grup per a disputar la final.
 La temporada 1993-94: Es va introduir la semifinal, classificant-se 2 equips de cada grup.
 La temporada 1994-95: S'amplià la quota a 16 equips, que es van organitzar en 4 grups i es van introduir els quarts de final.
 La temporada 1997-98: S'amplià de nou la quota a 24 equips, que es van organitzar en 6 grups.
 La temporada 1999-2000: S'amplià per última vegada la quota als 32 equips actuals, que es van organitzar en 8 grups i s'introduí una segona ronda de grups.
 La temporada 2003-04: Es suprimí la segona fase de grups i es substituí per la de vuitens.
 La temporada 2009-10: S'amplià el nombre d'equips (22) que es classificaven directament a la fase de grups. Es distingí els equips campions de lligues menys potents dels no campions de les més potents, no permetent encreuaments dels primers amb els últims en rondes prèvies.
 La temporada 2018-19: S'amplià el nombre d'equips (26) que es classificaven directament a la fase de grups.
Des de la temporada 1999-2000 participen 32 equips en la competició, que s'organitzen en una primera ronda que es juga en forma de lligueta. Hi ha 8 grups amb 4 equips cadascun (per norma de la UEFA, no hi pot haver 2 equips d'una mateixa federació en un sol grup). Els equips dels grups s'enfronten entre si a anada i tornada i els 2 primers classificats passen a la següent ronda, els vuitens de final; el tercer de cada grup passarà als setzens de final de la Lliga Europa de la UEFA. Al sorteig de la primera ronda, a més s'estableixen els calendaris de la mateixa tenint en compte que 2 equips d'una mateixa federació no juguen tots dos a casa o a fora la mateixa jornada (o en cas que una federació tinguera 3 o 4 equips, perquè 2 equips d'eixa mateixa federació no juguessin a casa o a fora el mateix dia, si es té en compte que cada jornada es disputa entre el dimarts i el dimecres d'una mateixa setmana). Esta norma té una excepció referent als equips russos, ja que a causa de les baixes temperatures que registra aquest país a l'hivern s'estableix que en la darrera jornada de la primera ronda no es juguen partits allí. En les fases successives fins a la final (a eliminació directa a doble partit) es té en compte el criteri de desempat de major nombre de gols marcats en camp contrari. Tant al final dels 90 minuts com al final de la pròrroga. Si hi ha empat al final de la pròrroga (també en els gols marcats en camp contrari), es decideix el guanyador amb una tanda de penals.

Als vuitens de final hi ha 16 equips que s'enfronten de forma eliminatòria. Cada equip s'enfrontarà amb altre a doble partit i el vencedor passarà als quarts de final, on es procedirà de la mateixa forma amb els 8 equips classificats, així com a la següent ronda (semifinals) amb els 2 que queden. La final és l'únic enfrontament que es juga a un sol partit i a un camp triat per la UEFA abans de l'inici de la competició.

Classificació 
Es classifiquen per jugar-la els equips guanyadors de la competició de la lliga de cada país i a les millors lligues europees (definides pel coeficient UEFA), es classifiquen també directament els subcampions i, a partir de la temporada 2009-2010, els tercers de les tres millors lligues. A més a més, es reserven algunes places pels equips que no aconsegueixen entrar-hi de forma directa. Aquests equips jugaran una ronda prèvia per a determinar finalment quins podran jugar la Lliga de Campions.

La taula següent reflecteix el nombre d'equips classificats per la federació a partir de la temporada 2014-15:

Si el campió de la temporada 2013-14 pertany a les lligues marcades amb asterisc (*), el millor classificat de la lliga de la seva federació (sense comptar el campió europeu) començarà una ronda després de la indicada a la taula.

Historial 

pr = pròrroga; p = penals; r = repetició del partit

Palmarès 

Font: UEFA Champions League statistics handbook

Títols i finalistes per lliga

Finals amb presència d'equips dels territoris de parla catalana 

Font: UEFA Champions League statistics handbook

Resultats per club i temporada

1992-2023 (era Lliga de Campions)

1956-1992 (era Copa d'Europa)

Rècords de la competició 
 Enfrontaments
 Més repetit: Reial Madrid - Bayern Munic (26 vegades)
 Més repetit entre equips de la mateixa lliga: Liverpool FC - Chelsea FC (10)
 Lligues amb més enfrontaments entre els seus clubs:
 Premier League anglesa (27)
 Chelsea FC - Liverpool FC (10)
 Chelsea FC - Manchester United FC (3)
 Liverpool FC - Nottingham Forest (2)
 Liverpool FC - Arsenal FC (2)
 Chelsea FC - Arsenal FC (2)
 Manchester United FC - Arsenal FC (2)
 Liverpool FC - Manchester City (2)
 Manchester City - Tottenham Hotspur FC (2)
 Liverpool FC - Tottenham Hotspur FC (1)
 Manchester City - Chelsea FC (1)
 Primera Divisió espanyola (26)
 Atlètic de Madrid - Reial Madrid (9)
 FC Barcelona - Reial Madrid (8)
 FC Barcelona - Atlètic de Madrid (4)
 FC Barcelona - València CF (2)
 Reial Madrid - Sevilla FC (2)
 Reial Madrid - València CF (1)
 Bundesliga alemanya (13)
 Bayern Munic - Borussia Dortmund (3)
 Bayern Munic - Dinamo Dresden (2)
 Bayern Munic - Magdeburg (2)
 Bayern Munic - Kaiserslautern (2)
 Bayern Munic - Hamburger (2)
 Dinamo Berlin - Werder Bremen (2)
 Scudetto italià (7)
 AC Milan - Inter (4)
 Juventus FC - Hellas Verona (2)
 AC Milan - Juventus FC (1)
 Ligue 1 francesa (2)
 Girondins Bordeaux - Olympique Lyon (2)
 Gols
 Més gols d'un equip en un partit: KR Reykjavík 2-12 Feyenoord (1969-70)
 Major diferència de gols en un partit: Dinamo de Bucarest 11-0 Crusaders FC (1973-74)
 Major diferència de gols en una eliminatòria: SL Benfica 18-0 Stade Dudelange (1965-66)
 Gol més ràpid: Roy Makaay, als 10,12" del Bayern Munic 2-1 Reial Madrid (2006-07)
 Triplets
 Equips que han guanyat el triplet (títol de lliga domèstica, la copa domèstica i la Copa d'europa (previ al 1992) o UEFA Champions League (a partir del 1992), la mateixa temporada)
 Celtic de Glasgow (1967)
 Ajax (1972)
 PSV Eindhoven (1988)
 Manchester United FC (1999)
 FC Barcelona (2) (2009, 2015)
 Inter (2010)
 Bayern Munic (2) (2013, 2020)
 Equips amb més triplets: FC Barcelona, Bayern Munic (2)
 Sextet
 Equips que han guanyat el "sextet" (títol de lliga domèstica, la copa domèstica, la supercopa domèstica, UEFA Champions League, la Supercopa d'Europa, i el Campionat del Món de Clubs, el mateix any natural)
 FC Barcelona (2009)
 Bayern Munic (2020)
 Tricampió consecutiu
 Equips que han guanyat tres campionats consecutivament 
 Reial Madrid (2015 - 2018)
 Bayern Munic (1973 - 1976)
 Ajax (1970 -1973)
 Pentacampió consecutiu
 Equips que han guanyat cinc campionats consecutivament
 Reial Madrid (1955- 1960)
 Finals
 Més finals guanyades: Reial Madrid (14)
 Més finals perdudes: Juventus FC (7)
 Final amb més gols: Reial Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt (1959-60)
 Major diferència de gols (4)
 Reial Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt (1959-60)
 Bayern Munic 4-0 Atlètic de Madrid (1973-74) partit de desempat
 AC Milan 4-0 Steaua Bucarest (1988-89)
 AC Milan 4-0 FC Barcelona (1993-94)
 Final amb 2 partits: Bayern Munic - Atlètic de Madrid (1973-74) l'única amb partit de desempat.
 Finals repetides (10)
 Reial Madrid - Stade Reims (1955-56 i 1958-59) 3 anys després
 AC Milan - SL Benfica (1962-63 i 1989-90) 27 anys després
 AC Milan - Ajax (1968-69 i 1994-95) 26 anys després
 Ajax - Juventus FC (1972-73 i 1995-96) 23 anys després
 AC Milan - Liverpool FC (2004-05 i 2006-07) 2 anys després
 FC Barcelona - Manchester United FC (2008-09 i 2010-11) 2 anys després
 Reial Madrid - Atlètic de Madrid (2013-14 i 2015-16) 2 anys després
 Reial Madrid - Juventus FC (1997-98 i 2016-17) 19 anys després
 Reial Madrid - Liverpool FC (1980-81, 2017-18 i 2021-22) 37 anys després i 4 anys després
 Finals amb tanda de penals (11)
 Liverpool FC - AS Roma (1983-84)
 Steaua Bucarest - FC Barcelona (1985-86)
 PSV Eindhoven - SL Benfica (1987-88)
 Estrella Roja - Olympique Marsella (1990-91)
 Juventus FC - Ajax (1995-96)
 Bayern Munic - València CF (2000-01)
 Milan - Juventus FC (2002-03)
 Liverpool FC - AC Milan (2004-05)
 Chelsea FC - Manchester United FC (2007-08)
 Bayern Munic - Chelsea FC (2011-12)
 Reial Madrid - Atlètic de Madrid (2015-16)
 Juventus FC, AC Milan, Bayern Munic i Chelsea FC són els únics que n'han disputat 2.
 Finals entre clubs de la mateixa lliga (8)
 Reial Madrid - València (1999-2000) de la Primera Divisió espanyola
 AC Milan - Juventus FC (2002-03) del Scudetto italià
 Chelsea FC - Manchester United FC (2007-08) de la Premier League anglesa
 Bayern Munic - Borussia Dortmund (2012-13) de la Bundesliga alemanya
 Reial Madrid - Atlètic de Madrid (2013-14 i 2015-16) de la Primera Divisió espanyola
 Liverpool FC - Tottenham Hotspur FC (2018-19) de la Premier League anglesa
 Manchester City - Chelsea FC (2020-21) de la Premier League anglesa
 Finals entre clubs de la mateixa ciutat (2)
 Reial Madrid - Atlètic de Madrid (2013-14 i 2015-16)
 Entrenadors
 Més partits Sir. Alex Fergusson (190) amb el Manchester United FC
 Més campionats Carlo Ancelotti (4) amb AC Milan (2) i Reial Madrid (2)
 Jugadors
 Més trofeus: Francisco Gento (6) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 i 1965-66
 Més finals: Francisco Gento (8) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1961-62, 1963-64 i 1965-66
 Més gols: Cristiano Ronaldo (128) amb el Manchester United FC, el Reial Madrid i la Juventus FC 
 Més gols en un partit: 5 (Ove Olsson, Bent Lofqvist, José Altafini, Ray Crawford, Nikola Kotkov, Flórián Albert, Paul van Himst, Gerd Müller, Claudio Sulser, Soren Lerby, Lionel Messi i Erling Haaland)
 Més partits jugats: Iker Casillas (181) amb el Reial Madrid i el FC Porto
 Més gols en una temporada: 17 (Cristiano Ronaldo) (2013-14)
 Debutant més jove Céléstine Babayaro (16 anys i 87 dies) 1994-1995 amb el RSC Anderlecht
 Golejador més jove (a partir de fase de grups): Ansu Fati (17 anys i 40 dies) 2019-2020 amb el Futbol Club Barcelona
 Campió més jove: António Simões (18 anys i 139 dies) 1961-62 amb el SL Benfica
 Golejador més jove en una final: Patrick Kluivert (18 anys i 327 dies) 1994-95 amb l'Ajax
 Primer jugador en guanyar la competició amb clubs diferents: Saul Malatrasi, Inter 1964-65 i AC Milan 1968-69, tot i que en la primera no va disputar el partit de la final
 Primer jugador en jugar i guanyar la final amb clubs diferents: Miodrag Belodedici, FC Steaua Bucureşti 1985-86 i FK Estrella Roja de Belgrad 1990-91
 Campions 2 anys consecutius amb clubs diferents (4)
 Marcel Desailly, Olympique Marsella 1992-93 i AC Milan 1993-94
 Paulo Sousa, Juventus FC 1995-96 i Borussia Dortmund 1996-97
 Gerard Piqué Manchester United FC 2007-08 i FC Barcelona 2008-09
 Samuel Eto'o FC Barcelona 2008-09 i Inter 2009-10
 Capitans tri-campions (3)
 Franz Beckenbauer (Bayern Munic) 1973-74, 1974-75 i 1975-76
 Carles Puyol (FC Barcelona) 2005-06, 2008-09 i 2010-11
 Sergio Ramos (Reial Madrid) 2015-16, 2016-17 i 2017-18
 Campions amb 3 clubs (2)
 Clarence Seedorf, Ajax 1994-95, Reial Madrid 1997-98 i AC Milan 2002-03 i 2006-07
 Samuel Eto'o, Reial Madrid 1999-2000, FC Barcelona 2005-06 i 2008-09 i Inter 2009-10
 Pares i fills campions (3)
 Cesare (1962-63) i Paolo Maldini (1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03 i 2006-07) tots 2 amb l'AC Milan
 Manuel Sanchis Martínez (1965-66) i Manuel Sanchis Hontiyuelo (1997-98 i 1999-2000) tots 2 amb el Reial Madrid
 Carlos (1991-92) i Sergio Busquets (2008-09, 2010-11 i 2014-15) tots 2 amb el FC Barcelona
 Germans campions (5)
 Michael i Brian Laudrup, amb el FC Barcelona (1991-92) i l'AC Milan (1993-94)
 Ronald i Frank de Boer, tots 2 amb l'Ajax (1994-95)
 Gary i Phil Neville, tots 2 amb el Manchester United FC (1998-99)
 Gabriel i Diego Milito, amb el FC Barcelona (2008-09 i 2010-11) i l'Inter (2009-10)
 Thiago (2010-11) i Rafinha Alcántara (2014-15) tots 2 amb el FC Barcelona

Referències

Vegeu també 
 Copa Intercontinental de futbol
 Lliga Europa de la UEFA
 Supercopa d'Europa de futbol
 UEFA
 Lliga de Campions Femenina de la UEFA